Il singolare del torneo di tennis Gramado Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ricardo Mello che ha battuto in finale Janko Tipsarević 2-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ricardo Mello (Campione)
 Janko Tipsarević (finale)
 Takao Suzuki (secondo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)

 Franco Ferreiro (secondo turno)
 Jacob Adaktusson (primo turno)
 Carlos Berlocq (semifinali)
 Iván Miranda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2004